Monster Allergy peut faire référence à
Monster Allergy (bande dessinée), une bande dessinée italienne
Monster Allergy (série télévisée d'animation), une série télévisée d'animation italo-franco-allemande